

Oficiais 
 Máximo (cônsul em 263) — cônsul posterior do 
 Máximo (prefeito em 364) — prefeito egípcio do 
 Máximo (prefeito augustal) — prefeito augustal do 
 Máximo (duque) — duque romano do 
 Máximo (palatino) — oficial bizantino do

Filósofo 
 Máximo de Tiro — um dos precursores do Neoplatonismo.

Religiosos 
 Máximo I de Antioquia — patriarca de Antioquia do 
 Máximo de Alexandria — arcebispo de Alexandria no 
 Máximo I de Constantinopla — arcebispo de Constantinopla no 
 Máximo II de Antioquia — patriarca de Antioquia do 
 Máximo, o Confessor — teólogo do 
 Máximo II de Constantinopla — patriarca grego ortodoxo de Constantinopla no 
 Máximo (metropolita de Moscou) — metropolita russo

Personagens de ficção 
 Máximo — protagonista da série de desenho animado estadunidense Eu Sou o Máximo
 Máximo Q.I. — antagonista da série de desenho animado canadense Betty Atômica

 Maximiano

Desambiguações de antropônimos